Kościół św. Anny w Warszawie (Śródmieście)
 Kościół św. Anny w Warszawie (Wilanów)